Dopo aver studiato recitazione presso la scuola centrale di dizione e d'arte drammatica a Londra, ha debuttato al cinema nel 2000 nel film Il gladiatore, che lo ha reso parzialmente noto.

Filmografia 
Il gladiatore (2000)

Collegamenti esterni